Die Saison 2021/22 war die 45. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und die fünfzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 13. August 2021 eröffnet und 4. Juni 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Zwischen März und April 2021 entschieden die Verbände SWFV und SFV zuerst über den Abbruch und schließlich über die Annullierung der Vorsaison, weshalb es keine Auf- oder Abstiege in die oder aus der Oberliga gab.

Modus 
Die 24 Mannschaften wurden, analog zur Vorsaison, vorab unter Berücksichtigung regionaler Nähe in zwei Staffeln zu je zwölf Teilnehmern eingruppiert. In dieser Gruppenphase spielte jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen, woraufhin jeder Klub am Ende jeweils 22 Spiele absolviert hatte.

Anschließend zogen die sechs besten Vereine jeder Staffel in die Meister-, die jeweils sechs schlechtesten pro Staffel in die Abstiegsrunde ein. In den jeweiligen Platzierungsrunden wurde erneut jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Allerdings traf jeder Verein nur auf Gegner, gegen die er in der Gruppenphase noch nicht gespielt hatte. So spielten beispielsweise Wormatia Worms und Arminia Ludwigshafen beide in der Süd-Staffel und zogen gemeinsam in die Meisterrunde ein, in welcher sie aber dann nicht mehr aufeinandertrafen. Die in der Gruppenphase erreichten Ergebnisse wurden aber vollumfänglich mitgenommen.

Aufstiegsberechtigt war am Ende der Meister (Sieger der Meisterrunde) und spielte in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest, der Vizemeister nahm hingegen an der Aufstiegsrelegation teil.

Teilnehmer 
 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2020/21:
 Eintracht Trier
 Wormatia Worms
  1. FC Kaiserslautern II
 FV Dudenhofen
 Hassia Bingen
 FV Engers 07
 SV Alemannia Waldalgesheim
 FV 07 Diefflen
 SG 2000 Mülheim-Kärlich
 TuS Koblenz
 Arminia Ludwigshafen
 FSV Jägersburg
 SV Gonsenheim
 SV Elversberg II
 SV Röchling Völklingen
 TSG Pfeddersheim
 FC Karbach
 FC Speyer 09
 FC Hertha Wiesbach
 TuS Mechtersheim
 Eisbachtaler Sportfreunde
 FSV Salmrohr
 TSV Emmelshausen
 FV Eppelborn

Staffel Nord

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle

Kreuztabelle

Platzierungsrunden

Meisterrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufgrund des Rückzugs des SV Röchling Völklingen vom Spielbetrieb innerhalb der Abstiegsrunde wurden alle Partien mit Beteiligung des Vereins annulliert.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielten die zwei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland und Südwest sowie der Drittplatzierte der Saarlandliga aus.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga:  TuS Kirchberg
 Drittplatzierter der Saarlandliga:  Borussia Neunkirchen
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest:  SC 07 Idar-Oberstein

|}

|}

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2021/22